Forgie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1948), joueur de hockey sur glace canadien
 (1889-1969), homme politique fédéral de canadien
 (née en 1969), actrice et chanteuse canadienne
 (17 siècle), prêtre anglican en Irlande

Homonymie de patronyme